Das Arrondissement Castelsarrasin ist eine Verwaltungseinheit im französischen Département Tarn-et-Garonne innerhalb der Region Okzitanien. Verwaltungssitz (Unterpräfektur) ist Castelsarrasin.

Im Arrondissement liegen sieben Wahlkreise (Kantone) und 103 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Beaumont-de-Lomagne (mit 28 von 32 Gemeinden)
 Kanton Castelsarrasin (mit 5 von 6 Gemeinden)
 Kanton Garonne-Lomagne-Brulhois
 Kanton Moissac
 Kanton Montech (mit 1 von 9 Gemeinden)
 Kanton Pays de Serres Sud-Quercy (mit 20 von 24 Gemeinden)
 Kanton Valence

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Castelsarrasin sind:

Castelsarrasin
Geographie (Département Tarn-et-Garonne)